Чхве Джинсиль (; 24 декабря 1968, Сеул, Южная Корея — 2 октября 2008, Сеул, Южная Корея) — южнокорейская актриса. Она считалась одной из лучших актрис Южной Кореи и имела прозвище «Актриса нации». Сыграла ведущие роли в восемнадцати фильмах, снялась в двадцати телевизионных драмах и в ста сорока рекламных роликах. Обладательница премий «Голубой дракон» (1990) и «Большой колокол» (1995).

Чхве Джинсиль покончила с собой, повесившись 2 октября 2008 года в своём доме в Сеуле.

Ранние годы 
Чхве Джинcиль родилась 24 декабря 1968 года в Сеуле. Она была первенцем в семье Чой Гук Хена и Чжон О Сук. С 1985 года родители жили отдельно и развелись в 1998. У неё был младший брат, Чхве Джинён, который позже стал актёром и певцом.

Её семья была настолько бедна, что мама продавала на рынке за маленькой уличной палаткой «Pojangmacha» разнообразную еду.
Чхве мечтала стать звездой, чтобы больше не быть бедной. Она признавалась в теле-шоу, что её прозвищем в школьные годы было «Чойсуйоби», потому что она ела суйоби (суп с клёцками), вместо обыкновенной еды и все из-за положения в семье. Хотя она позже стала высокооплачиваемой моделью и актрисой, Чхве славилась своей экономностью, за что даже получала награды.

Карьера 
В 1987 году Чхве Джинсиль закончила «Seonil Girls' High School». Она начала покорять мир корейского шоу-бизнеса, снявшись в рекламе Samsung Electronics, где сыграла домохозяйку, которая совсем недавно вышла замуж. В 1988 году Чхве стала актрисой, снявшись в исторической дораме «500 лет династии Чосон» (MBC, 500 Years of Joseon Dynasty). Её первым фильмом стал «Северокорейский шпион в Южной Корее» (North Korean Partisan in South Korea).

После нескольких второстепенных ролей, Чхве сыграла главные роли в дораме «Ревность» Jealousy» (1992), фильме «Моя любовь, моя невеста» (1990) и др. В 1998 году, Чхве написала свою автобиографию «Да, давай сегодня тоже будем жить искренне» (Yes, Let's Live Truthfully Today Too), в которой описывались те перемены, которые произошли в её жизни после окончания школы и до самого дебюта.

После развода со своим мужем в 2004 году, она очень долго оставалась в тени, воспитывая двоих детей. В 2005 году Чхве возвратилась на экраны в дораме «Розовая жизнь» (Rosy Life), получив много положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Эта роль послужила началом новой жизни для её карьеры. Её последняя работа «Последний скандал моей жизни» ( The Last Scandal of My Life), также получила много хороших отзывов. Показ второго сезона дорамы планировался на ноябрь 2008 года, перед её внезапной смертью.

Она также участвовала в ток-шоу телеканала MC «Чхве Джинсиль. Правда и ложь» в 2008 году.

Личная жизнь 
В 1994 году её бывший менеджер Бэ Бен Су, который был влиятельной фигурой в шоу-бизнесе, был убит её тогдашним менеджером. Чхве Джинсиль затем вызвали в качестве свидетельницы по этому делу. Инцидент шокировал корейскую публику. Ходили слухи, что она была причастна к этому преступлению и её опорочили неустановленные лица. Она попала в дорожно-транспортное происшествие в 1995 году и часто становилась жертвой преследования, будучи почти похищенной в 1994 и 1998 годах.

В 2000 году, её свадьба с Чжо Сун Мином получила широкое внимание в Южной Корее. Чжо был профессиональным бейсболистом в Yomiuri Giants of Japan. Чхве впервые встретила Чжо на теле-шоу в 1998. В 2001 году Чхве родила сына Хван-Хи, а в 2003 дочь — Чжун-Хи.

В ноябре 2002 Чжо избил Чхве, когда она была беременна их вторым ребёнком. В августе 2004 Чжо снова поднял руку на Чхве. В сентябре того же года Чхве подала на развод. Чхве взяла всю опеку над детьми, при условии, что Чжо будет освобождён как от уплаты долгов её матери и брату, так и от издержек. По обоюдному согласию Чжо мог регулярно навещать своих детей.

В январе 2008 регистрация южнокорейских фамилий (hoju) изменилась. В результате дети могли взять фамилию матери, если того хотели члены семьи. В соответствии с изменениями, дети изменили свою фамилию.

После смерти актрисы её мать вступила в наследство и взяла опеку над двумя детьми.

Обвинения в домашнем насилии 
В августе 2004 актриса выступила с заявлением о том, что она подвергалась домашнему насилию. Впоследствии рекламодатель «Shinhan Engineering and Construction» заявил, что она не выполнила своего контрактного обязательства по сохранению имиджа, так как продемонстрировала на публике своё разбитое и опухшее лицо — результат жестокого обращения с ней тогдашнего мужа.

4 июня 2008 года Верховный Суд изменил своё решение о выплате компенсации актрисе рекламодателем уже в пользу последнего.
Отменив это постановление, Верховный Суд не одобрил поступок Чхве – выйти и объявить себя жертвой домашнего насилия, объяснив это тем, что действия актрисы не отвечают требованиям «социальной и моральной чести». Её двое детей, как и она, были ответчиками в суде.

9 июня 2008 года «Korean Womenlink», «Korea Women's Hot Line» и «Korea Women's Association» подали иск, тем самым обжаловав постановление суда. Женские объединения возмутились, что Верховный Суд не учёл страданий жертв домашнего насилия, в число который входила и Чхве. Что касается вердикта суда, защитники объявили, что насилие в доме это вопрос не «имиджа», а «выживания». «Когда человек страдает, ему нужно восстановить своё лицо и честь, открыв правду и начав искать законную помощь, как сделала Чхве» — сказала директор «Korean Womenlink».

Смерть 
2 октября 2008 года 39-летняя Чхве Джинсиль повесилась у себя дома в Сеуле, Южная Корея. Её смерть вызвала кратковременный всплеск суицидов в Южной Корее, в тот месяц полиция зафиксировала на 700 больше случаев, против обычного. 29 марта 2010 года, через год и 5 месяцев после самоубийства Чхве, её младший брат, актёр Чхве Джинён (род. 1970 — ум. 2010), совершил самоубийство тем же путём, в том же возрасте и городе, как его сестра. Он был похоронен рядом с сестрой.

8 сентября 2008 года , муж известной комедийной актрисы Чжон Сун Хе, был найден мёртвым в своей машине. Ан совершил самоубийство, очевидно, по причине того, что не мог выплатить долги. Чжон и Чхве были близкими подругами долгое время в кругах корейского шоу-бизнеса. Когда новости о смерти Ан потрясли Корею, Чхве была не менее потрясена его внезапной смертью. Вскоре после похорон по интернету поползли слухи о том, что Чхве на самом деле ростовщица, она якобы дала большую сумму денег Ан. 22 сентября 2008 года Чхве добилась проведения полицейского расследования в отношении слухов, назвав из беспочвенными. 28 сентября 2008 полиция арестовала членов компании ценных бумаг за их распространение.

Чхве Джинсиль впала в большую депрессию из-за слухов, которыми был наполнен интернет, из-за того, что ее обвинили в смерти друга — Ан Чжэ Хвана.

В ответ на смерть актрисы, правительство Южной Кореи попыталось урегулировать то, что выкладывают пользователи в интернет. Политики разработали законопроект, который ужесточал требования к регистрации в интернете (теперь пользователи должны были указывать только настоящие имена) и назначал более строгое наказание за оскорбления.

Реакция прессы 
Новости о её смерти появились в главных газетах и на ведущих каналах. Ранее большое количество репортёров ломилось в дом Чхве, журналисты начали обсуждать её поступок. С другой стороны, главные сайты интернета запретили пользователям оставлять свои какие-то замечания по поводу поступка Чхве, боясь оскорбительных комментариев.

Журналисты из The New York Times прокомментировали её смерть 2 октября 2008 года:

Почти 89 процентов населения Кореи имеет свободный доступ в интернет, и эта цифра постоянно растет. У большинства веб-сайтов есть специальные доски объявлений, где пользователи могут оставить любой анонимный комментарий, и практически у всех молодых людей есть свой блог, который они ведут через мобильный телефон. Такие сайты были главной аллеей всех слухов о возможных опасностях снятия ограничения с поставок американской говядины, которая стала поводом к массовым протестам на улицах и политическому подъему в начале этого года. Главные веб-порталы страны недавно усилили контроль за комментариями, так что теперь любое оскорбление или грубое слово будет удалено с сайта, не дожидаясь жалоб от потерпевших. Но многие жертвы до сих пор жалуются, что злые слухи распространяются так быстро, что их репутация падает практически за ночь.

Журналисты из Time также прокомментировали её смерть 6 октября 2008 года.

Она была больше, чем южнокорейская Джулия Робертс или Анжелина Джоли. Почти 20 лет Чхве Чжин Силь была любима всей страной и близка к тому, чтобы стать «национальной актрисой». Но с тех пор, как её тело было найдено 2 октября, она стала символом тех трудностей, с которыми сталкиваются женщины в этом всё ещё глубоко консервативном, но технологически развитом обществе. Бесконечные сплетни стали виновны в её смерти. Но ясно, что роль матери-одиночки, которая работает и ведет публичную жизнь (такой человек в Южной Корее все ещё считается изгоем) была слишком трудна для неё.

Кража урны 
Вокруг места захоронения Чхве Джинсиль, в парке, на кладбище Гапсан, в Янпене, были установлены камеры видеонаблюдения. 15 августа 2009 года был украден прах актрисы. Полиция начала расследование, так как при просмотре камер видеонаблюдения, было видно, как мужчина выносит урну. 26 августа полицейские арестовали преступника. Прах Чхве был найден у него дома.

Небольшой мемориальный парк был построен для актрисы на кладбище в провинции Гыенги. Прах был помещен в новый склеп в парке на кладбище Гапсан, в Янпене 28 сентября 2009 года. Средства безопасности были установлены для того, чтобы предотвратить повторения дальнейших краж, склеп для этого был специально изготовлен в Китае, вокруг него стало больше камер видеонаблюдения.

Фонд Чхве Джинсиль 
Чхве Джинсиль была «большой сестрой», которая возглавляла так называемую «Ассоциацию Чхве Джинсиль». Это была дружная группа знаменитостей, в которую входили комики Ли Ен-Джа, Чжон Сун-Хэ, модели Хон Чжин-Кен, Ли Со-Ра и актрисы Чхве Хва-Чжун, Ом Чон Хва. После смерти Чхве они основали благотворительный фонд, названный в её честь.

Синопсис дорамы 
Синопсис дорамы «Потому что жизнь продолжается» (사노라면), который написала Чхве, был найден у неё дома уже после смерти актрисы.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Кинонаграды 
 Большой колокол
 1995 — Лучшая актриса, «How to Top My Wife»
 1993 — Самая популярная актриса
 1991 — Лучшая новая актриса, «My Love, My Bride»
 Голубой дракон
 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 — Popular Star Award
 1990 — Лучшая новая актриса, «Nambugun»
 Baeksang Arts Awards
 2006 — Лучшая женская роль
 1991, 1995, 1997 — Most Popular Actress
 Chunsa Film Art Awards
 1991 — Лучшая новая актриса

Телевизионные награды 
 KBS Drama Awards
 2005 — Top Excellence Award, Actress; Netizen Award; Best Couple Award
 1998 — Top Excellence Award, Actress
 MBC Drama Awards
 1997 — Top Excellence Award, Actress
 2008 — Achievement Award
 SBS Drama Awards
 1994 — Top Excellence Award, Actress 
 1995 — Top Excellence Award, Actress
 Grimae Awards
 1998 — Best Actress 
 Korea Broadcasting Association Awards
 1998 — Best Actress

Номинации 
 2008 MBC Drama Awards
 Top Excellence Award, Actress
 Best Couple Award
 2007 MBC Drama Awards
 Top Excellence Award, Actress

См. также 
 Самоубийства в Южной Корее

Примечания

Ссылки 
 
 Чхве Джинсиль на сайте HanCinema

Повесившиеся
Самоубийства в Республике Корея
Киноактрисы Республики Корея‎
Женщины-самоубийцы
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую женскую роль (телевидение)
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую женскую роль (кинематограф)
Лауреаты премии «Большой колокол»